Дорожковичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Дорожковичи — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Дорожковичи — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.